Плетт () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Петер Плетт (1766—1823) — педагог, проводивший эксперименты по вакцинации против оспы.
  (1955) — канадский хоккеист.
  (1908—1963) — первый председатель «Neue Heimat» («Новая Родина»).
  (1963) — канадский певец, музыкант, автор песен и музыкальный продюсер.
  (1947) — немецкий юрист и преподаватель университета.
  (1966) — немецкий юрист и политик состоявший в Христианско-социальном союзе.

См. также 
 Глинор Плет (1987) — голландский футболист.